Большинство учёных идентифицируют национал-социализм (нацизм) как форму ультраправой идеологии и политики, фашизма и крайнюю форму политического этнического национализма в рамках немецкого националистического движения фёлькише или находившийся под сильным влиянием последнего. Крайне правая идеология в нацизме включают идею, что существуют люди «высшей расы», которые имеют право доминировать над другими людьми и очищать общество от предполагаемых «низших элементов».

Различные идеологии, впоследствии сформировавшие нацизм, прочно утвердились в немецком обществе задолго до Первой мировой войны. После Первой мировой войны сильное влияние на нацистов оказали другие немецкие ультраправые, которые придерживались таких общих убеждений, как антимарксизм, антилиберализм и антисемитизм, национализм, презрение к Версальскому договору и осуждение Веймарской республики за подписание перемирия в ноябре 1918 года, которое позже привело к подписанию Версальского договора. Основным источником вдохновения для нацистов были крайне правые националистические фрайкоры, военизированные организации, военизированные организации, которые участвовали в политическом насилии после Первой мировой войны. Первоначально среди ультраправых немцев после Первой мировой войны доминировали монархисты, но молодое поколение, которое было связано с национализмом в рамках движения фёлькише, было более радикальным и не делало никакого акцента на восстановлении немецкой монархии. Это молодое поколение стремилось разрушить Веймарскую республику и создать новое радикальное и сильное государство, основанное на воинственной правящей этике, которое могло бы возродить «Дух 1914 года», связанный с немецким национальным единством (фольксгемайншафт).

Термин «национал-социализм» появился в результате попытки создать националистическое переопределение «социализма», под которым понималась альтернатива международному социализму и свободному рыночному капитализму. Нацизм отвергал марксистские концепции классовой борьбы, космополитического интернационализма и стремился убедить все части нового немецкого общества подчинить свои интересы единой идее ради «», принимая политические интересы в качестве приоритета экономического устройства. Партия-предшественница НСДАП, Немецкая рабочая партия, был переименована в Национал-социалистическую немецкую рабочую партию, чтобы привлечь левых рабочих, а Гитлер был изначально против такого переименования.

Адольф Гитлер имел собственное понимание социализма, противоположное общепринятому, не считая коммунизм и марксизм разновидностями социализма. Он утверждал, что марксисты украли понятие социализм и исказили его смысл, и рассматривал социализм как древнюю «арийскую», германскую традицию. «Арийцы», по его словами, пользовались некоторыми землями сообща.

Гитлер выражал неприятие капитализма, считая его еврейским происхождением, и обвиняя капитализм в том, что он держит нации в качестве выкупа ради интересов паразитического космополитического класса . Он активно стремился заручиться поддержкой ведущих бизнес-кругов, утверждая, что частное предпринимательство несовместимо с демократией. Он также отвергал коммунизм и эгалитарные формы социализма, утверждая, что неравенство и иерархия полезны для нации. Он считал, что коммунизм был изобретен евреями, чтобы ослабить нации путем поощрения классовой борьбы. После прихода к власти Гитлер занял прагматичную позицию в отношении экономики, принимая частную собственность и позволив капиталистическим частным предприятиям существовать до тех пор, пока они придерживались целей нацистского государства, но не допуская предприятий, которые он считал противостоящими национальным интересам.

Кайзер Вильгельм II, который был вынужден отречься от престола и бежать в изгнание из-за от коммунистической революции в Германии, первоначально поддерживал нацистскую партию. Четверо его сыновей, включая принца Эйтеля Фридриха и принца Оскара, стали членами нацистской партии в надежде, что в обмен на их поддержку нацисты позволят восстановить монархию.

Внутри нацистской партии существовали фракции, как консервативные, так и радикальные. Консервативный нацист Герман Геринг призывал Гитлера к примирению с капиталистами и реакционерами. Среди других видных консервативных нацистов были Генрих Гиммлер и Рейнхард Гейдрих. Между тем, радикальный нацист Йозеф Геббельс выступал против капитализма, считая его оплотом евреев, и подчёркивал необходимость того, чтобы партия носила как пролетарский, так и национальный характер. Эти взгляды разделял Отто Штрассер, который позже покинул нацистскую партию и сформировал Чёрный фронт, полагая, что Гитлер предал социалистические цели партии, акцентируясь на капитализме.

Когда после 1929 года нацистская партия вышла из безвестности и стала крупной политической силой, консервативная фракция приобрела большее влияние, поскольку богатые спонсоры заинтересовались нацистами как потенциальной защитой от коммунизма. Нацистская партия ранее почти полностью финансировалась за счёт членских взносов, но после 1929 года её руководство начало активно искать пожертвования у немецких промышленников, а Гитлер начал проводить десятки встреч по сбору средств с ведущими предпринимателями. В разгар Великой депрессии, столкнувшись с возможностью экономического краха, с одной стороны, и возможностью формирования коммунистического или социал-демократического правительства, с другой, немецкий бизнес всё чаще обращался к нацизму, поскольку тот обещал построение управляемой государством экономики, которая поддерживала бы существующие деловые интересы. Предпринимательские группы делали значительные финансовые взносы в нацистскую партию как до, так и после захвата власти нацистами в надежде, что нацистская диктатура уничтожит организованное рабочее движение и левые партии. К январю 1933 года нацистская партия заручилась поддержкой важных секторов немецкой промышленности, в основном производителей стали и угля, страхового бизнеса и химической промышленности.

Значительные слои нацистской партии, особенно многие члены штурмовых отрядов (СА), были приверженцами официальных социалистических, революционных и антикапиталистических позиций партии и, когда партия пришла к власти в 1933 году, ожидали как социальной, так и экономической революции. В период непосредственно перед захватом власти нацистами были даже социал-демократы и коммунисты, которые перешли на другую сторону и стали известны как «»: коричневые снаружи и красные внутри. Руководитель СА Эрнст Рём настаивал на «второй революции» («первая революция» — захват власти нацистами), которая привела бы к проведению социалистической политики. Кроме того, Рём хотел, чтобы СА включила гораздо меньшую немецкую армию в свои ряды и под его руководство. Как только нацисты пришли к власти, Гитлер приказал СА Рема жестоко подавить левые партии, но те также начали нападения на людей, которых считали связанными с консервативной реакцией. Гитлер считал независимые действия Рёма угрозой его лидерству и угрозой режиму, поскольку эти действия отчуждали консервативного президента Пауля фон Гинденбурга и консервативно ориентированную немецкую армию. Это привело расправе Гитлера с Рёмом и другими радикальными членами штурмовых отрядов в 1934 году, что стало известно как Ночь длинных ножей.

Хотя Гитлер выступал против коммунистической идеологии, он неоднократно публично восхвалял Иосифа Сталина и сталинизм, в том числе за стремление очистить КПСС от еврейского влияния, отметив чистку партии от «еврейских коммунистов», таких как Лев Троцкий, Григорий Зиновьев, Лев Каменев и Карл Радек. Хотя Гитлер всегда намеревался втянуть Германию в конфликт с Советским Союзом, чтобы он мог получить Lebensraum («жизненное пространство»), он поддерживал временный стратегический союз между нацистской Германией и Советским Союзом, чтобы сформировать общий антилиберальный фронт и вместе победить либеральные демократии, особенно Францию.

Гитлер положительно оценивал Британскую империю и её колониальную систему как живое доказательство превосходства «германской расы» над «низшими расами» и считал Великобританию естественным союзником Германии Он писал в «Майн Кампф», что в Европе ещё долгое время будут лишь две державы, с которыми Германия сможет заключить союз — Великобритания и Италия.

Примечания

Литература 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Нацистская идеология